Корнілово — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії.
Корнілово — село в Томському районі Томської області Росії.